Мазырин — фамилия; имеет женскую форму Мазырина.
 Мазырин, Александр Владимирович (род. 1972) — священник Русской православной церкви, клирик Храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, церковный историк.
 Мазырин, Виктор Александрович (1859—1919) — русский архитектор, мастер московского модерна.